Příjmení Kosorin má více nositelů:

 Jakub Kosorin (* 1995), slovenský fotbalista
 Matej Kosorin (* 1997), slovenský fotbalista
 Pavel Kosorin (* 1964), český publicista